San Marino je lahko:
sveti Marin(o) (italijansko ime svetnika)
San Marino, državica, ki naj bi jo ustanovil sveti Marin
San Marino, glavno mesto te države
San Marino, turistično naselje na otoku Rabu, od koder je bil domnevno doma sveti Marino